Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Swedish Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Johan Brunström a Nicholas Monroe, jehož členové nestartovali společně. Brunström nastoupil s krajanem Robertem Lindstedtem, aby ve čtvrtfinále podlehli Belluccimu se Souzou. Spoluhráčem Monroea se stal Novozélanďan Artem Sitak, s nímž skončil v semifinálové fázi na raketách Cabala s Farahem.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený francouzsko-polský pár Jérémy Chardy a Łukasz Kubot, který ve finále zdolal kolumbijské turnajové jedničky Juana Sebastiána Cabala a Roberta Faraha výsledkem 6–7, 6–3 a [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  '''Jérémy Chardy /  Łukasz Kubot (vítězové)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (semifinále)
  Johan Brunström /  Robert Lindstedt ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swedish Open 2015